Rudziczka peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne :
 Rudziczka, un village de la voïvodie d'Opole ;
 Rudziczka, un village de la voïvodie de Silésie.